

Osoby o nazwisku Gröning 
 Bruno Gröning (1906–1959) – niemiecki uzdrowiciel duchowy,
 Oskar Gröning (ur. 1921) – niemiecki SS-Unterscharführer pełniący funkcję strażnika w niemieckim-nazistowskim obozie koncentracyjnym KL Auschwitz-Birkenau,
 Peter Gröning (1561–1631) – burmistrz Stargardu, fundator Collegium Groeningianum,
 Peter Gröning (ur. 1939) – niemiecki kolarz torowy reprezentujący NRD, srebrny medalista olimpijski,
 Philip Gröning (ur. 1959) – niemiecki reżyser filmowy, twórca i producent filmów dokumentalnych.